Le tournoi de tennis de Palm Springs est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute du 17 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Springs
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Palm Springs
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en octobre 1976